Dolok Sanggul (Dolok), een plaats in Indonesië
Dolok Sanggul (Simangumban), een plaats in Indonesië
Dolok Sanggul (Humbang Hasundutan), een stad in Indonesië
Dolok Sanggul (onderdistrict), een onderdistrict in de Indonesische provincie Noord-Sumatra